Gletscherhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gletscherhorn (Graubünden), berg i Graubünden, 
 Gletscherhorn (Lauterbrunnen), berg på gränsen Valais/Bern,